USS Coral Sea — кораблі ВМС США, названі на честь перемоги у битві в Кораловому морі.

 «USS Coral Sea (CVE-57)» — ескортний авіаносець типу «Касабланка», закладений під назвою «Alikula Вау», але у процесі будівництва перейменований на «USS Coral Sea (CVE-57)». 15 вересня 1944 року перейменований на USS Anzio (CVE-57).
 USS Franklin D. Roosevelt (CVB-42) — важкий ударний авіаносець типу «Мідвей», закладений під назвою «USS Coral Sea (CVB-42)», але перейменований у процесі будівництва. На службі з 1945 по 1977 роки. 
 USS Coral Sea (CVB-43) — важкий ударний авіаносець типу «Мідвей». На службі протягом 1945-1990 років.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни